Ползиков — русская фамилия. Известные носители:

 Ползиков, Владимир Петрович (1818—1874) — русский генерал, участник Крымской войны, Керченский комендант.
 Ползиков, Михаил Николаевич (1875—1938) — герой Первой мировой войны, командир Дроздовской артиллерийской бригады, генерал-майор.
 Ползиков, Пётр Владимирович (1854—1938) — русский генерал от инфантерии, участник Первой мировой войны